Индијанола има више значења:
 Индијанола (Вашингтон)
 Индијанола (Калифорнија)
 Индијанола (округ Делавер, Оклахома)
 Индијанола (округ Питсбург, Оклахома)
 Индијанола (Ајова)
 Индијанола (Илиноис)
 Индијанола (Мисисипи)
 Индијанола (Небраска)